Медянка — река в Кировской области России, правый приток реки Вятки (бассейн Волги). Устье реки находится в 663 км по правому берегу Вятки. Длина реки составляет 66 км.

Исток реки в заболоченном лесном массиве в урочище Торфболото в 12 км к северо-западу от города Слободской. Исток и верхнее течение находится в Слободском районе, ниже река течёт по Юрьянскому району. Русло Медянки сильно извилистое, река много раз меняет направление течение, генеральное направление — юго-запад. Река течёт по лесной местности, собирая воду многочисленных притоков (в основном, правых). На реке стоит деревня Подпоговская (Загарское сельское поселение).

Впадает в Вятку у посёлка Мурыгино.

 Площадь водосборного бассейна — 609 км².

Притоки (км от устья) 
 река Нюнга (лв)
 7,7 км: река Малая Медянка (пр)
 река Горья (пр)
 река Велева (пр)
 18 км: река Вая (в водном реестре без названия, пр)
 24 км: река без названия (пр)
 25 км: река Мелюкова (пр)
 ручей Поток (лв)
 река Сорочиха (пр)
 река Безымянная (пр)
 река Становка (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100034143.

Примечания 

Притоки Вятки
Реки Слободского района
Реки Юрьянского района